Ricaud ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich

 Ricaud (Aude)
 Ricaud (Hautes-Pyrénées)

Ricaud ist der Familienname folgender Personen:

 James Barroll Ricaud (1808–1866), US-amerikanischer Politiker
 Pierre Ricaud de Tirregaille, französischer Ingenieur und Architekt